Kirpitschow ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Lwowitsch Kirpitschow (1844–1910), russischer Generalleutnant
 Lew Nilowitsch Kirpitschow (1876–1928), russischer Generalmajor
 Michail Wiktorowitsch Kirpitschow (1879–1955), russischer Physiker
 Wiktor Lwowitsch Kirpitschow (1845–1913), russischer Ingenieur, Physiker, Professor und Hochschulrektor
 Wladislaw Iwanowitsch Kirpitschow (* 1945), russischer Architekt